Русский листок может означать:

 «Русский листок» — ежедневная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге с 1862 по 1863 год.
 «Русский листок» — газета, издававшаяся в Москве с 1875 по 1876 год.
 «Русский листок» — ежедневная газета, издававшаяся в Москве с 1890 года.